Osoby o nazwisku Borja:
 Kalikst III, wł. Alfons de Borja – papież rzymski
 Álvaro Alfredo Magaña Borja – prezydent Salwadoru
 Carlos Borja – boliwijski piłkarz
 Carlos Borja – meksykański koszykarz
 Eduardo Rergis Borja – meksykański piłkarz
 Enrique Borja – meksykański piłkarz
 Félix Borja – ekwadorski piłkarz
 Gaspar de Borja y Velasco – hiszpański kardynał i dyplomata
 Francisco de Borja – hiszpański kardynał
 Luis Juan del Mila y Borja – hiszpański kardynał
 Roderic de Borja i Escriva – hiszpański duchowny, bratanek papieża Aleksandra VI
 Aleksander VI, wł. Rodrigo de Borgia y Borja – papież rzymski
 Rodrigo Borja Cevallos – prezydent Ekwadoru
 Sophie Borja – walijska aktorka
 Victor Borja – meksykański koszykarz

Osoby o imieniu Borja:
 Borja Fernández – hiszpański piłkarz
 Borja García – hiszpański kierowca rajdowy
 Borja García Freire – hiszpański piłkarz
 Borja Gómez Pérez – hiszpański piłkarz
 Borja Pérez – hiszpański piłkarz
 Borja Oubiña – hiszpański piłkarz
 Borja Valero – hiszpański piłkarz

Miejscowości:
 Borja – miejscowość w prowincji Saragossa w Hiszpanii
 Borja – miejscowość w dystrykcie Guairá w Paragwaju
 Borja – miejscowość w regionie Loreto w Peru

Zobacz też:
 Ród Borgia (wł. Borja)
 Campo de Borja – comarca w prowincji Saragossa
 São Borja – miasto i gmina w Brazylii
 San Borja